Csiszár Henrietta (Hajdúnánás, 1994. május 15. –) válogatott magyar labdarúgó, középpályás, az Internazionale  labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
2004-ben a Hajdúnánás FK csapatában kezdte a labdarúgást. 2008 és 2012 között a Ferencváros játékosa volt. Tagja volt a 2008–09-es bajnoki bronzérmet nyert csapatnak. 2010-tól a csapat kapitánya volt. 2012 nyarán az FTC megvonta a névhasználati jogot a Belvárosi NLC-tól, így hivatalosan is a BNLC játékos lett. A 2012–13-as idényben ősszel a BNLC, tavasszal már az MTK csapatában szerepelt.

2015-ben igazolt a német Bundesligába, az 1. FC Lübars együtteséhez, ahol egy szezont töltött, ezt követően pedig a Bayer Leverkusenben folytatta pályafutását. Öt évet töltött a csapatnál, a gyógyszergyáriak színeiben 109 tétmérkőzésen 19 gólt szerzett. 2021 nyarán az olasz élvonalbeli Internazionale játékosa lett. 2022. március 10-én  2024 nyaráig meghosszabbította a klubbal a szerződését.

A válogatottban 
2012-től 94 alkalommal szerepelt a válogatottban és 14 gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2012–13, 2013-14
 3.: 2008–09
 Magyar kupa
 győztes: 2013, 2014
 döntős: 2010
Az év magyar labdarúgója (2021)

Statisztika

Klubcsapatban 

Frissítés: 2013. augusztus 17.

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 
 
 
 
 
 

1994-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Ferencváros női labdarúgói
A Belvárosi NLC labdarúgói
Az MTK női labdarúgói
A Bayer Leverkusen női labdarúgói
Az 1. FC Lübars női labdarúgói